

Antroponimi 
 Attila – nome proprio di persona

Cinema 
 Attila – film del 1918 diretto da Febo Mari
 Attila – film del 1954 diretto da Pietro Francisci
 Attila flagello di Dio – film del 1982 diretto da Castellano e Pipolo
 Attila – film del 2013 diretto da Emmanuel Itier

Musica 
 Attila – opera lirica di Giuseppe Verdi
 Attila – album di Mina del 1979
 Attila – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Attila – re degli Unni
 Attila – cantante e conduttore televisivo ungherese
 Attila – rapper italiano

Televisione 
 Re Attila – controparte Bowser nella serie animata The Super Mario Bros. Super Show! del 1989 
 Attila, l'unno (Attila) – film per la televisione del 2001 diretto da Dick Lowry

Zoologia 
 Attila – genere di uccelli passeriformi della famiglia Tyrannidae